Schröger ist der Familienname folgender Personen:

 Ephraim Schröger (1727–1783), deutscher Architekt in Polen
 Erich Schröger (* 1958), deutscher Psychologe
 Sebastian Schröger (* 1990), österreichischer Fußballspieler